De UEFA Europa League 2014/15 was het zesde seizoen van deze Europese voetbalcompetitie voor clubs onder deze naam.

De finale werd gespeeld in het Stadion Narodowy in Warschau, Polen.

Dit was het eerste seizoen waarin clubs moesten voldoen aan het UEFA Financial Fair Playreglement om te mogen deelnemen. Dit seizoen nam er voor het eerst een club uit Gibraltar deel. Gibraltar werd in mei 2013 toegelaten tot de UEFA als 54e lid. Tevens kwalificeerde de winnaar van deze editie zich voor de UEFA Champions League 2015/16. De winnaar zou zich in beginsel plaatsen voor de play-off ronde van de Champions League, maar omdat de titelhouder zich al via de nationale competitie plaatste voor het kampioenenbal, ging de winnaar van de Europa League naar de groepsfase.

Algemene info

Deelnemers per land 
Een totaal van 194, 195 of 196 teams van 54 bonden deden mee aan deze editie van de Europa League.

Hieronder de verdeling van de plaatsen:
Van de bonden 1–6 kwalificeerden zich drie teams.
Van de bonden 7-9 kwalificeerden zich vier teams.
Van de bonden 10-51 kwalificeerden zich drie teams, behalve Liechtenstein.
Van de bonden 52-53 kwalificeerden zich twee teams.
Liechtenstein en Gibraltar vaardigden beiden één team af. 
De winnaar van de vorige editie, de titelverdediger, kwalificeerde zich automatisch voor de groepsfase van het toernooi indien hij geen UEFA Champions League-ticket had verkregen voor dit seizoen.
De top drie van de UEFA Fair Playklassement kregen elk nog een extra ticket.
33 teams die in de UEFA Champions League 2014/15 werden uitgeschakeld plaatsten zich voor de Europa League (8× Laatste 32, 10× Groepsfase en 15× Play-off ronde).

De ranking
De verdeling gaat op basis van de ranglijst van de UEFA-coëfficiënten. Hierbij wordt gekeken naar de Europese prestaties van seizoen 2008–09 tot en met 2012–13.

 (FP) – Extra teams via Fair Play
 (UCL) – Extra teams via de Champions League

Loting data 

Alle lotingen zullen plaatsvinden in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, tenzij anders vermeld.

Teams 
Onderstaande tabel geeft alle deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club van start gaat.

Bijzonderheden
 - Hongarije (HON): Újpest FC kwalificeerde zich als bekerwinnaar voor de Europa League, maar zij zijn er niet in geslaagd om een UEFA-licentie te bemachtigen. Diósgyőri VTK nam als bekerfinalist de plek over.
 - Ierland (IRL): Derry City FC is een club afkomstig uit Noord-Ierland, maar kwam in Europa uit als een van de Ierse deelnemers omdat zij als vierde waren geëindigd in de Ierse Premier Division 2013 (alle coëfficiëntpunten die Derry City behaalt worden toegewezen aan Ierland en dus niet aan Noord-Ierland).
 - Italië (ITA): Parma FC kwalificeerde zich als nummer zes voor de Europa League, maar kreeg geen UEFA-licentie. Torino FC nam als nummer zeven de plek over.
 - Letland (LET): Skonto FC kwalificeerde zich als nummer 2 voor de eerste voorronde van de Europa League, maar de UEFA sloot Skonto uit van Europees voetbal wegens achterstallige betalingen. FK Daugava Riga nam als nummer vier de plek over.
 - Oekraïne (OEK): Metaloerh Donetsk kwalificeerde zich als nummer zes voor de Europa League, maar de UEFA sloot de club uit wegens achterstallige betalingen. Zorja Loehansk zal als nummer zeven de plek overnemen.
 - Roemenië (ROE): Dinamo Boekarest kwalificeerde zich als nummer vier voor de Europa League, maar kreeg geen UEFA-licentie. CFR Cluj nam als nummer zes de plek over, omdat FC Vaslui als nummer vijf evenmin een licentie kreeg.
 - Rusland (RUS): FK Rostov kwalificeerde zich als bekerwinnaar voor de Europa League, maar kreeg geen UEFA-licentie. FC Spartak Moskou nam als nummer zes de plek over. Het TAS herriep deze beslissing, waardoor Rostov alsnog aan de Europa League deelnam, ten nadele van Spartak Moskou.
 - Servië (SRB): Landskampioen Rode Ster Belgrado kreeg geen UEFA-licentie. Nummer twee Partizan Belgrado nam hun plaats in de Champions League in, nummer drie FK Jagodina vervolgens Partizans plaats in de 2e kwalificatieronde en Jagodina's plaats in de 1e kwalificatieronde kreeg nummer vijf FK Čukarički Stankom.
 - Turkije (TUR): Fenerbahçe SK is de huidig kampioen van Turkije, maar werd in het seizoen 2013/14 voor de twee daaropvolgende seizoenen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal door de UEFA. Daardoor schoven alle tickets een plaats op. Ook Sivasspor en Eskişehirspor zijn door de UEFA geweerd van deelname aan de Europa League. Hun plaatsen werden ingenomen door Karabükspor en Bursaspor

Kwalificatieronde
In de kwalificatierondes en de play-offronde zullen de teams, gebaseerd op hun UEFA-clubcoëfficiënten tot en met het seizoen 2013/14, ingedeeld worden in geplaatste en ongeplaatste teams. Via een loting zullen de geplaatste en ongeplaatste teams aan elkaar worden gekoppeld (teams uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar loten).

Eerste kwalificatieronde
De wedstrijden werden gespeeld op 1 en 3 juli 2014. Op 8, 10 en 11 juli 2014 volgden de returns.

|}

Tweede kwalificatieronde
Aan de tweede kwalificatieronde deden 80 teams mee: 41 nieuwe teams en de 39 winnaars uit de eerste kwalificatieronde. De wedstrijden werden gespeeld op 17 juli 2014. Op 22 en 24 juli 2014 waren de returns.

|}

Verplaatste wedstrijden in verband met de onrust in Israël en de Gazastrook:
* Wedstrijd werd gespeeld in het GSZ stadium in Larnaca (Cyprus)
** Wedstrijd werd gespeeld in het Antonis Papadopoulos Stadium in Larnaca (Cyprus)

Derde kwalificatieronde
 Aan de derde kwalificatieronde deden 58 teams mee: 18 nieuwe teams en de 40 winnaars uit de tweede kwalificatieronde.
 Ploegen uit Oekraïne en Rusland kunnen niet tegen elkaar geloot worden, in verband met de onrust tussen beide landen. Ook voor de play-offronde en de Groepsfase zal dit gelden.
 Ploegen uit Israel spelen hun thuiswedstrijd buiten Israël, in verband met de onrust in het land.

De wedstrijden werden gespeeld op 31 juli 2014 en de returns op 7 augustus 2014.

|}

Play-off ronde
In deze ronde streden 62 clubs om een plek in het hoofdtoernooi. Hiervan waren 18 teams geplaatst, de resterende 44 waren de 29 winnaars van de 3e voorronde en 15 afvallers van de 3e voorronde van de Champions League. De wedstrijden werden gespeeld op 21 en 28 augustus 2014.

  
|}

*Legia Warschau speelde de play-offs van de Europa League in plaats van Celtic FC door het opstellen van de niet-speelgerechtigde speler Bartosz Bereszynski tijdens de terugwedstrijd in de 3de voorronde van de Champions League

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
De loting van de groepsfase vond plaats op 29 augustus 2014.

Potindeling

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Poule K

Poule L

Knock-outfase
 Tijdens de loting voor de laatste 32 zullen de twaalf groepswinnaars en de vier sterkste nummers drie uit de eerste ronde van de Champions League een geplaatste status hebben, de twaalf nummers twee en de vier slechtste nummers drie van de eerste ronde in de Champions League zullen een ongeplaatste status hebben. De geplaatste teams zullen worden geloot tegen de ongeplaatste teams. Ploegen die in dezelfde groep zaten en ploegen uit dezelfde landen kunnen in deze ronde niet tegen elkaar worden geloot.
 Vanaf de achtste finales zal er geen geplaatste en ongeplaatste status meer zijn en kan iedereen elkaar loten.

Laatste 32 
De loting vond plaats op 15 december 2014 om 13.00 uur in Nyon, Zwitserland.

De heenwedstrijden werden gespeeld op 19 februari 2015. Op 26 februari 2015 waren de returns.

 

 
|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Achtste finales 
De loting vond plaats op 27 februari 2015 in Nyon, Zwitserland.
De heenwedstrijden werden gespeeld op 12 maart 2015. Op 19 maart 2015 waren de returns.

 
|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Kwartfinales 
De loting vond plaats op 20 maart 2015 in Nyon, Zwitserland.
De heenwedstrijden worden gespeeld op 16 april 2015. Op 23 april 2015 zijn de returns.

|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Halve finales 
De loting vond plaats op 24 april 2015 in Nyon, Zwitserland. De heenwedstrijden worden gespeeld op 7 mei 2015. De returns vinden plaats op 14 mei 2015.

|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Finale

Statistieken

Topschutters 
Bijgewerkt t/m 27 mei 2015
Bij een gelijk aantal doelpunten geldt het minst aantal speelminuten.

Scheidsrechters

Aantal deelnemers per land per ronde 
1/2 betekent dat minimaal 1 club en maximaal 2 clubs uit het land in deze ronde uit kunnen komen.
bye betekent dat het land is vrijgesteld van deze ronde en pas in latere rondes clubs instromen.

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2014/15